Юлия Киёвская (; род. 16 марта 1981 года) — польская актриса.

Биография 
Юлия Киёвская родилась 16 марта 1981 года. Отец — режиссёр . Брат — оператор Якуб Киёвский.

В 2005 году Юлия окончила Театральную академию имени Александра Зельверовича в Варшаве. С 2006 по 2012 год была актрисой Варшавского драматического театра, а с 2013 года работает в театре «Атенеум».

Дебютировала в кино в 2004 году. Активно начала сниматься с 2008 года. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «В темноте» (2011), «Любовь» (2012), «Песни пьющих» (2014), «Клубничные поля» (2017).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши